Дзёрогумо (女郎蜘蛛, Дзёрогумо «паучиха соблазнительница») так же Йорогумо — сверхъестественный персонаж японской мифологии, ёкай паук.

Дзёрогумо – популярный персонаж японской поп-культуры.

Легенда 
Дзёрогумо — смертоносная женщина-паук, способная как очаровывать, так и причинять большие страдания тем, с кем имеет дело. Это один из большого числа ёкаев, сверхъестественных духовных существ, которые могут быть как доброжелательными, так и злобными по своей природе.

Этот миф начинается с водопада недалеко от города Идзу, где однажды после долгого трудового дня рабочий заснул у водоема.  Дзёрогумо запутал человека, пока тот спал. Когда мужчина проснулся, он перекинул паутину на ближайшее дерево. Через несколько мгновений он был потрясен, увидев, что запутавшееся дерево было безжалостно вырвано из земли и утащено в воду. Рабочий распространил весть об опасном существе, обитавшем у водопада, и легенда быстро распространилась среди местных жителей.

Ходит миф о том, что лесоруб, посетивший это место много лет спустя, бросил свой топор в воду и влюбился в Дзёрогумо  (замаскированного под красивую девушку), когда она вернула ему топор. Влюбленность в женщину-паука оказалась роковой ошибкой, и вскоре после того, как лесоруб пропал без вести, новости о кровожадном пауке - людоеде Ёкае быстро разрослись.

С тех пор Дзёрогумо фигурирует в ряде сказок из японского фольклора и чаще всего изображается как лживое существо, которое сначала обманывает своих жертв, изображая из себя красивую девушку. В некоторых частях Японии его даже считают доброжелательным существом, помогающим людям, тонущим в водопадах.

Внешность 
Дзёрогумо  — описывается как ёкай с головой и верхней частью туловища прекрасной девушки, но с паучьим торсом и лапками внизу.

Образ Дзёрогумо в современной культуре 
Образ Дзёрогумо очень популярна в современной культуре.

Дзёрогумо появляется в  Nioh 2, Nurarihyon no Mago, Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. King Abaddon,Dororo,Rosario + Vampire,Youjuu Toshi,Otome Youkai,Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu и xxxHOLiC

Демон-паук (Мать) из Истребитель демонов основана на Дзёрогумо.

Блэк Мария из One Piece. Большой куш основана на Дзёрогумо.

Дарлин из Гравити Фолз основана на Дзёрогумо.

Возрожденная Лаура из The Evil Within и The Evil Within 2 основана на Дзёрогумо.  

Леди из Brothers: A Tale of Two Sons основана на Дзёрогумо. 

Рахнера Арахнера из Monster Musume основана на Дзёрогумо. 

Мифологические персонажи по алфавиту
Ёкай
Пауки в культуре